Dilara Bilge – pallavolista turca
 Gazanfer Bilge – lottatore turco
 Melek Bilge – cestista turca
 Nuri Bilge Ceylan – regista, sceneggiatore, produttore cinematografico, direttore della fotografia e fotografo turco